Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2013./14. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad, a sudjelovalo je ukupno 4o klubova.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2013./14.
 2. HRL 2013./14.
 Hrvatski kup 2013./14.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik 3. HRLŽ Istok 2013./14., broj 18, preuzeto 9. studenog 2014.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRLŽ Jug 2013./14,., broj 10, preuzeto 9. studenog 2014.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRLŽ Sjever 2013./14., broj 20, preuzeto 9. studenog 2014.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRLŽ Središte 2013./14., broj 26, preuzeto 9. studenog 2014.
 hrs.hr, Glasnik 3. HRLŽ Zapad 2013./14., broj 16, preuzeto 9. studenog 2014. 

2013-14
ž-3